Biberach ist ein geographischer Name

von Verwaltungsbezirken:
 Oberamt Biberach, ehemaliger württembergischer Verwaltungsbezirk mit Sitz in Biberach an der Riß, der 1934 überging in den
 Landkreis Biberach, Landkreis in Baden-Württemberg mit Sitz in Biberach an der Riß

von Gemeinden:
 Biberach an der Riß, Große Kreisstadt in Baden-Württemberg
 Biberach (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis in Baden-Württemberg 

von Ortsteilen:
 Biberach (Forbach), Weiler der Gemeinde Forbach (Baden) in Baden-Württemberg
 Biberach (Heilbronn), Stadtteil von Heilbronn in Baden-Württemberg
 Biberach (Roggenburg), Ortsteil von Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm, Bayern

von Gewässern:
 Biberach, älterer Name des Böllinger Bachs, linker Zufluss des Neckars gegenüber Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Biberach (Raumünzach), rechter Oberlauf der Raumünzach im Schwarzwald bis Hundsbach-Biberach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; Ursprung im Naturschutzgebiet Hornisgrinde-Biberkessel

Biberach ist Bestandteil eines Personennamens:
 Martinus von Biberach († 1498), deutscher Theologe aus Biberach bei Heilbronn

Siehe auch:
 Biberbach
 Herrgöttle von Biberbach (oft fälschlich auf Biberach an der Riß bezogen)